Lincoln Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Theater (Los Angeles, Kalifornien), NRHP-ID 09000149
 Lincoln Theater (East Baton Rouge, Louisiana), NRHP-ID 10000980

Siehe auch:
 Lincoln Theatre